De Oostenrijkse voetbalclub FC Admira Wacker Mödling speelt sinds 1973 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Admira Wacker Mödling

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Oostenrijk
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Admira Wacker Mödling
FC Admira Wacker Mödling